Косое произведение — специальный класс динамических систем.
 Косым произведением также называют псевдоскалярное произведение векторов на плоскости.